Amherst hace referencia a varios artículos:

Topónimos

En Birmania 
 Nombre colonial de Kyaikkami

En Canadá 
 Amherst (Nueva Escocia), localidad de Nueva Escocia.
 Amherst (Quebec), cantón de Quebec.

En Estados Unidos 
 Amherst (Massachusetts), pueblo de Massachusetts.
 Amherst Center (Massachusetts), localidad de Massachusetts.
 North Amherst, localidad de Massachusetts.
 South Amherst (Massachusetts), localidad de Massachusetts.
 Amherst (Nueva York), pueblo de Nueva York.
 East Amherst, área no incorporada en el estado de Nueva York.
 Amherst (Nuevo Hampshire), pueblo de Nuevo Hampshire.
 Amherst (condado de Hillsborough, Nuevo Hampshire), lugar designado por el censo en el condado de Hillsborough Nuevo Hampshire.
 Amherst (Ohio), pueblo de Ohio.
 South Amherst (Ohio), localidad de Ohio.
 Amherst (Virginia), localidad de Virginia.
 Condado de Amherst, localidad de Virginia.
 Amherst (Wisconsin), villa de Wisconsin.
 Amherst Junction, villa de Wisconsin.
 Amherst (condado de Portage, Wisconsin), lugar designado por el censo.
 Amherst (Colorado), localidad de Colorado.
 Amherst (Maine), pueblo de Maine.
 Amherst (Nebraska), villa de Nebraska.
 Amherst (Texas), pueblo de Texas.
 Municipio de Amherst, desambiguación.

Personas 
 Jeffrey Amherst, militar inglés (1717 - 1797).
 William Pitt Amherst, diplomático inglés (1773 - 1857).

Además 
 Chrysolophus amherstiae, faisán de Amherst.
 Amherst College, instituto superior de humanidades en Amherst, Massachusetts.